Казённый —хутор в Новоузенском районе Саратовской области в составе сельского поселения Радищевское муниципальное образование.

География 
Находится на расстоянии примерно 21 километра по прямой на запад от районного центра города Новоузенск.

История
Официальная дата основания 1954 год.

Население 
Постоянное население составило 6 человек (83% казахи) в 2002 году, 5 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Новоузенского района